Боал (, ) — португальская и английская фамилия.

Известные носители 

 Боал, Аугусто (1931—2009) — бразильский театральный режиссёр, писатель и общественный деятель.
 Боал, Дональд (1907—1953) — канадский гребец.
 Боал, Марк (род. 1973) — американский сценарист и журналист.

Другое 
 Боал — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин.